Lehtisaari (Zweden), een Zweeds eiland gelegen in de rivier de Torne
 Lehtisaari (Finland), een Fins eiland gelegen in de hoofdstad Helsinki